Stal 300 – prototyp polskiego samochodu dostawczego, opracowany w 1957 roku w Hucie Stalowa Wola z wykorzystaniem podzespołów Mikrusa MR-300.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Polskie prototypy samochodów
Mikrosamochody
Polskie samochody dostawcze
Samochody z lat 50.